No Mito de Calisto, Arcas, filho da ninfa transformada em ursa, tenta atacá-la, pois se tornara um caçador. Zeus, antes que Arcas pudesse completar o golpe transformou Calisto na constelação Ursa Maior e Arcas como Arctofilax, o guardião da ursa.

Mitologia grega